Medúza může být:

 Medusa, jméno osob či bytostí z řecké mytologie 
 Medusa, jedna z Gorgon
 Medusa, jedna z Hesperidek
 Medusa, jedna z dcer trojského krále Priama
 Medusa, dcera Perseova syna Sthenela

 Medúza, pohlavní stadium žahavců (druhým je polyp) 

 Český rodový název některých žahavců
 medusa ušatá čili talířovka ušatá (Aurelia aurita)
 medusa žahavá čili talířovka obrovská (Cyanea capillata) 
 medusa kořenoústá čili kořenoústka plicnatá (Rhizostoma pulmo)

 Medúza (účes), druh moderního účesu
 Medúza (pořad), pořad České televize
 Medúza, dobrodružný román (autoři Clive Cussler, Paul Kemprecos)
 Medúza, román (autor Thomas Thiemeyer)
 Medusa (planetka), planetka s označením (149) Medusa

podobné
 Dotek Medúzy, román (autor Peter Van Greenway) 
 Dotek Medúzy (film), britský filmový thriller s Richardem Burtonem v hlavní roli
 Operace Medúza, vojenská ofenzíva NATO v Afghánistánu